Què fer?, novel·la de 1863 de Nikolai Txernixevski.
 Què fer?, assaig polític de Vladímir Lenin publicat el 1902.